Sammak steht für

 Sammak (Südkorea), eine Ortschaft im Norden Südkoreas

Sammak ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Sammak, Generalsekretär des Nationalen Komitees für islamisch-christlichen Dialog und Generalsekretär des Islamischen geistlichen Gipfels, Libanon